Das Estoril Open 2002 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Oeiras. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 6. bis 14. April 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Oeiras